

Patronymes 

 Jessica Jarrell (née 1995), chanteuse de pop/R&B 
 Michael Jarrell (né 1958), compositeur suisse
 Randall Jarrell (1914–1965), poète, écrivain et critique des États-Unis d'Amérique

Toponymes 
 Jarrell, une ville du Texas aux États-Unis